Оја де Синтора има више значења:

 Оја де Синтора, Ла Оја де Абахо (Ваље де Сантијаго), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Оја де Синтора, Ла Оја де Ариба (Ваље де Сантијаго), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику